

Sigle 
 Calibrated AirSpeed
 Centri di Accoglienza Straordinaria – CAS Tali strutture sono individuate dalle prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici,
 Contributo per l'autonoma sistemazione – Contributo erogato ai terremotati dell'Emilia 2012 con casa inagibile, certificata da ordinanza di sgombero, che hanno deciso di trovare autonomamente una sistemazione alternativa in attesa di riottenere l'agibilità dell'abitazione principale.
 Computer-Aided Scheduling – Software per la gestione degli orari universitari realizzato presso il DISCo dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca
 Computer Aided Styling – ambiente di supporto al design
 Close Air Support – supporto aereo ravvicinato
 Club alpino siciliano
 Club alpino svizzero
 Cogne Acciai Speciali
 Column Address Select – Segnale che consente l'indirizzamento di una specifica colonna in un banco di memoria SDRAM
 Comitato arbitrale dello sport o Camera arbitrale sportiva – organizzazione giudiziale sportiva dal Comitato Olimpico Internazionale.
 Comité d'action socialiste – organizzazione della resistenza francese
 Complete active space – tipo di classificazione degli orbitali molecolari in chimica quantistica
 Complex adaptive system – sistema complesso adattivo
 Computer algebra system – sistema di algebra computazionale
 Conditional Access System – sistema di accesso condizionato
 Consorzio per le Autostrade Siciliane – società che controlla le autostrade A18 e A20 in Sicilia
 Create-A-Sim – editor di The Sims
 Chemical Abstracts Service – Divisione della American Chemical Society (società americana di chimica).
 Český atletický svaz, federazione nazionale ceca di atletica leggera

Astronomia 
 Cas – abbreviazione della costellazione di Cassiopea

Chimica 
 Numero CAS – identificativo numerico che individua in maniera univoca un composto chimico

Codici 
 CAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Anfa di Casablanca (Marocco)
 cas – codice ISO 639-3 della lingua tsimané
 CAS – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Casablanca (Marocco)
 CAS – codice ISO 3166-2:PH della provincia di Camarines Sur (Filippine)
 CAS – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Casanare (Colombia)
 CAS – codice identificativo del TACAN di Caselle, radioassistenza per la navigazione aerea

Informatica 
 CAS – computer algebra system, sistema software per elaborazioni simboliche 
 CAS – JA-SIG Central Authentication Service, servizio di single sign-on
 CAS – Content Addressable Storage

Musica 
 C.A.S. records – etichetta discografica italiana

Istituzioni 
 C.A.S. – Cinema Audio Society un'associazione di professionisti del suono nell'industria cinematografica e televisiva
 C.A.S. – Centri di Accoglienza Straordinaria